Niemcy:
 Ollendorf – dzielnica gminy Grünow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Ollendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda

Zobacz też:
 Ohlendorf
 Ollendorff